Лас Каденас има више значења:

 Лас Каденас (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каденас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каденас (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Каденас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Каденас, Вега дел Ховал (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Каденас (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику